Köprülü ist der Name einer osmanischen Familie, die eine Reihe von bedeutenden Politikern hervorgebracht hat:

 Köprülü Mehmed Pascha (Großwesir 1656–61)
 Köprülü Fâzıl Ahmed Pascha (Großwesir 1661–76)
 Köprülü Fazıl Mustafa Pascha (Großwesir 1689–91)
 Amcazade Hüseyin Pascha (Großwesir 1697–1702)
 Mehmet Fuat Köprülü (1888–1966), Historiker und Politiker

weitere Personen dieses Namens:
 Rıza Köprülü (1911–?), türkischer Fußballspieler

Köprülü ist der Name folgender Orte:

 Köprülü (Savur), Dorf in der Türkei
 Veles (Mazedonien), dessen türkischer Name so lautet
 Köprülü-Kanyon-Nationalpark in der Türkei